Rethwisch kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Rethwisch, Stormarn – kommun, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein, 
 Rethwisch, Steinburg – kommun, Keeis Steinburg, Schleswig-Holstein,